SGT est un sigle désignant :
 La Société Générale de Téléinformatique; éditeur logiciel  d'Automations de diffusion et de media asset management pour les chaînes de télévision.
 La Small Glutamine Tetratricopepetide, gène localisé sur le chromosome 19 .
 Le Syndrome de Gilles de la Tourette, un trouble neurologique rare et héréditaire caractérisé par des tics moteurs et vocaux.